Igreja Matriz (manchmal auch kurz: Matriz; von lat. ecclesia matrix: Mutter-, Stammkirche) ist die portugiesische Bezeichnung für die Hauptkirche eines Ortes; der Begriff ist in portugiesischsprachigen Ländern weitverbreitet und dient bei Kirchen mit längeren und komplizierteren Namen auch manchmal als Kurzbezeichnung.

Igreja Matriz bezeichnet:

(alphabetische Sortierung nach Ortsnamen)
 in Portugal (Auswahl):
Igreja Matriz de Caminha, auch: Igreja de Nossa Senhora da Assunção (im Bezirk Viana do Castelo)
 Igreja Matriz de Santa Maria da Visitação de Castro Laboreiro
 Igreja Matriz de Castro Marim, auch: Igreja de Nossa Senhora dos Mártires
 Igreja Matriz de Espinho, auch: Igreja de Nossa Senhora da Ajuda
 Igreja Matriz da Golegã, auch: Igreja de Nossa Senhora da Conceição
 Igreja Matriz de Lourosa, auch: Igreja Moçárabe de São Pedro de Lourosa
Igreja Matriz de Matosinhos, auch: Igreja do Bom Jesus de Matosinhos
Igreja Matriz de Monchique
Igreja Matriz de Moura, auch: Igreja de São João Batista
Igreja Matriz de Olo
Igreja Matriz de Torrão, auch: Igreja de Nossa Senhora da Assunção
 Igreja Matriz (Viana do Alentejo), auch: Igreja de Nossa Senhora da Anunciação
Igreja Matriz (Vila do Conde), auch: Igreja de São João Batista

 auf den Azoren (Auswahl): 
 Igreja Matriz de Ponta Delgada, auch: Igreja de São Sebastião (auf der Ilha de São Miguel)

 auf Madeira (Auswahl):
 Igreja Matriz de Santa Cruz (Madeira)

 in Brasilien (Auswahl):
 Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto) im Bezirk Minas Gerais, auch: Basilica Menor de Nossa Senhora do Pilar oder kurz: Matriz do Pilar
 Igreja Matriz de Sabará, auch: Igreja de Nossa Senhora da Conceição
 Igreja Matriz da Nossa Senhora da Penha de França (São Paolo)
 Igreja Matriz de São Sebastião (Minas Gerais)
 Igreja Matriz de Trindade
 Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (Viamão) 

Siehe auch:
 Chiesa Madre
 Hauptkirche
 Sé